George Hendrik Breitner – pittore e fotografo olandese
 Overath Breitner da Silva Medina, noto come Breitner – calciatore brasiliano
 Paul Breitner – ex calciatore tedesco occidentale
 Stephanie Breitner – calciatrice tedesca